Ochotka – popularna nazwa larw muchówek z rodziny ochotkowatych. Larwy długości od 2 do 40 mm w kolorze czerwonym, brązowym lub czarnym. Żyją w miejscach z ograniczoną obecnością tlenu w wodzie o mulistym dnie w obszarach dennych o wysokim zanieczyszczeniu organicznym.

Larwy ochotki stosowane są w akwarystyce jako żywy, mrożony pokarm lub po liofilizacji dla ryb ozdobnych. 

Ochotka większych rozmiarów bywa używana jako przynęta wędkarska.

Zobacz też 
 wodzień

Bibliografia  
 Moje akwarium, Hans Frey, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1988, , str 103

Pokarm w akwarystyce
Ochotkowate